Ґміна Посвентне може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Посвентне (Опочинський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві
 Ґміна Посвентне (Воломінський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Посвентне (Білостоцький повіт) — сільська ґміна у Підляському воєводстві